Кошелево — село в Тальменском районе Алтайского края. Входит в состав Лушниковского сельсовета.

История 
Основано в 1626 г. В 1928 году состояло из 352 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Кошелевского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района